Traill ist der Familienname folgender Personen:

 Catharine Parr Traill (1802–1899), britisch-kanadischen Schriftstellerin
 DavidTraill, Klassischer Philologe und Altertumswissenschaftler 
 George Traill (1787–1871), schottischer Politiker
 John S. Traill (* 1939), kanadischer Epigraphiker
 Phil Traill (* 1973), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Thomas Stewart Traill, schottischer Rechtswissenschaftler

Traill bezeichnet:
 Traill Ø, eine grönländische Insel
 Traill-Pass, einen Pass in Indien
 Traill County, ein County in North Dakota
 Traill (Santa Fe), eine Gemeinde in Argentinien

Siehe auch:
 Trail